Cashmore ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Cashmore (* 1973), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Ellis Cashmore (* 1949), englischer Soziologe
 Grant Cashmore (* 1968), neuseeländischer Springreiter
 John Cashmore, britischer Opernsänger (Bariton)
 Kathleen Cashmore (* um 1955), englische Badmintonspielerin, siehe Kathleen Redhead
 Michael Cashmore, englischer Musiker und Komponist
 Roger Cashmore (* 1944), britischer Physiker